Tagesgeschäft steht für
 das Durchführen von Börsengeschäften innerhalb eines Tages, siehe Daytrading
 die alltägliche oder gewöhnliche (operationelle) Tätigkeit einer Person oder Organisation